De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later.

Onderstaande kalender geldt voor Utrecht en Overijssel, waar men in december 1700 elf dagen oversloeg.

Overgangskalender
1700
Geschiedenis van Utrecht
Geschiedenis van Overijssel